Naakt kan zijn:

 naaktheid: zonder kleren
 naaktmodel: een persoon die zonder kleren poseert (met name in de beeldende kunst)
 naakt (beeldende kunst): afbeelding, met name in de beeldende kunst (een naakt, een naaktstudie);
 Naakt (film): korte film over een sauna-beleving
 naaktzadigen: onbedekt
 naakthond: hondenras zonder beharing
 Sphynx (kattenras), kat zonder haar
 naaktslakken: slak zonder huis